Osaka Dome (大阪ドーム) es un estadio multipropósito ubicado en Osaka, Japón. A partir de 1997, el estadio fue la casa de campo de los Búfalos de Kintetsu. En 2005, el estadio se convirtió en una de las casas de los Orix Buffaloes, resultado de la fusión entre el Orix BlueWave y Búfalos de Kintetsu. Antes de la apertura Osaka Dome, los Búfalos jugaron sus partidos como local en el estadio Fujiidera. Los Hanshin Tigers también utilizan el estadio como su "campo local" para sus inauguraciones de temporada y sus partidos como local en agosto debido a que su estadio, el Estadio Koshien, se utiliza para los torneos de béisbol de preparatoria esos períodos.

Los derechos del nombre

Como Kyocera Mita Corporation ha estado anunciando en Osaka Dome desde abril de 2003, Osaka Dome City Co., Ltd. ofreció a Kyocera los derechos de denominación del estadio techado en enero de 2006. El 2 de marzo de 2006, Kyocera obtuvo los derechos del nombre del estadio techado y fue programado para ser nombrado "Kyocera Dome Osaka (京セラドーム大阪)" el 1 de abril. Sin embargo, para la reorganización de la empresa, el contrato de entrar se retrasó y el nombramiento fue el 1 de julio. El contrato es por 5 años (hasta 31 de marzo de 2011).

Osaka Dome City Co., Ltd. y Kyocera han anunciado su entrada en el segundo contrato (del 1 de abril de 2011 hasta el 31 de marzo de 2014).

Conciertos 
{| class="wikitable sortable"
!Año
!Bandera
!Artista
!Tour
|-
|2020
|
|Blackpink
|Blackpink World Tour (In Your Area)
|-
|2022
|
|NCT 127
|NCT 127 Neo City: 2nd Tour - The Link
|-
|2023
|
|Blackpink
|Born Pink World Tour
|-
|2023
|
|Enhypen
|Enhypen World Tour: MANIFESTO
|

Enlaces externos 

Sitio oficial

Estadios de béisbol de Japón
Estadios de fútbol americano de Japón
Estadios de rugby de Japón